Komo peut désigner :
 Komo, un fleuve du Gabon ;
 Komo, un département du Gabon dont le nom est issu du fleuve du même nom ;
 Komo, un peuple bantou de la République démocratique du Congo ;
 Komo, une langue bantoue parlée en République démocratique du Congo par le peuple du même nom ;
  (ou Koma), un peuple du Soudan du Sud et d'Éthiopie ;
 Komo, une langue komane parlée en Éthiopie et au Soudan ;
 , une île des Fidji ;
 Komo, une localité du Cameroun dans le département de la Lekié
 Komo, l'une des six sociétés secrètes bambaras ;
 KOMO-TV, une station de télévision de Seattle ;
 , une station radio de nouvelles de Seattle.

Homonymie de toponyme